Вышгородок — название населённых пунктов:

Россия 
 Вышгородок — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Украина 
 Вышгородок — село в Лановецком районе Тернопольской области.

См. также 
 Вышгород (значения)
 Вышегород
 Вышегородок